Isabella van Oostenrijk-Teschen (1887–1973), Oostenrijkse aartshertogin
 Isabella van Spanje (1566–1633), echtgenote van Albrecht van Oostenrijk en landvoogdes van de Zuidelijke Nederlanden
 Isabella van Habsburg (1501–1526), zuster van regerend aartshertog van Oostenrijk Karel V, koningin van Denemarken en Noorwegen en koningin van Zweden